O nome Naomi tem origem no hebraico Na’omiy, Naomi, que quer dizer “agradabilidade, amenidade, deleite”, também está relacionado com o árabe na’ima, que significa “era agradável”.

Tem a mesma origem de Noemia, e é citado no Antigo Testamento da Bíblia sob a forma Noemi, nome da sogra de Ruth, que após a morte do seu marido mudou seu nome para Mara “amargura”.

Naomi também é um nome de origem japonesa, formado a partir da união dos elementos nao, que significa “honesto, reto” e mi, que quer dizer “bonito, belo”, e significa “aquela que é bonita e honesta” ou “a honestidade bela”.

Outros
 Naomi (Bíblia), personagem bíblico do Livro de Rute
 Naomi (lutadora), lutadora de luta livre profissional
 Naomi (romance), romance escrito por Jun'ichirō Tanizaki
 6139 Naomi, asteróide
 Sega NAOMI, placa de arcade baseado no videogame Sega Dreamcast

Ver também
Noam

Desambiguação